

Patronyme 

 Mercadier (), guerrier aquitain ;
 Jean-Baptiste Mercadier (1750-1816), ingénieur en chef des ponts et chaussées ;
 Joseph François Mercadier (1771-1854), ingénieur des ponts et chaussées ;
 Ernest Mercadier (1836-1911), ingénieur électricien français ;
 Émile Mercadier (1859-1929), chanteur français ;
 Corinne Mercadier (1955-) photographe française.

Pseudonyme 
Mercadier est un pseudonyme notamment porté par :
 Marthe Mercadier (1928-2021) actrice française.